Сезон 1946/47 — 37-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 36-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Венская лига.

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Saison 1946/47
Чемпионат Австрии 1946/47 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Австрии 1946/47 на сайте AustriaSoccer.at

1946/1947
Аустрия Вена